Vilja steht für
 Vilja (Elefant) (1949–2010) 
 Vilja (Vorname) 

Siehe auch:
Vilja und die Räuber